Engelblumen ist

ein Name für die Blüten der Arnika
ein Trivialname des Deutschen Filzkrauts